Alain Dartevelle (1951-2017), écrivain belge
 André Dartevelle (1944-2015), réalisateur et journaliste belge
 Auguste Dartevelle (1850-1930),  homme politique belge francophone libéral

Héraldique

Notes et références